Hästhagen (plaats), is een plaats in de Zweedse gemeente Nacka
 Hästhagen (wijk), is een wijk in de Zweedse stad Malmö